Collegio elettorale di Padova - Selvazzano Dentro – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Padova - Selvazzano Dentro – collegio elettorale del Senato della Repubblica